Baye, comune della Francia nel dipartimento di Finistère
Baye, comune della Francia nel dipartimento della Marna
Baye, comune del Mali nel circondario di Bankass
Baye, comune del Mali nel circondario di Kéniéba